Michelle van Valois (Parijs, 11 januari 1395 - Gent, 8 juli 1422) was een dochter van Karel VI van Frankrijk en van Isabella van Beieren. Zij werd in 1409 de eerste echtgenote van Filips de Goede. Ze hadden één kind Agnès, dat op jonge leeftijd stierf.

In 1419 werd de vader van Filips vermoord door haar broer, de dauphin Karel. Daarna zou Michelle neerslachtig zijn geworden. Ze was geliefd in Gent, waar ze verbleef in het Posteernehof (net buiten de stadswallen maar verbonden met het Prinsenhof). Daar stierf ze op 27-jarige leeftijd na een korte ziekte, onder geruchten van vergiftiging en moord. Ze werd begraven in de Sint-Baafsabdij en kreeg een praalgraf gebeeldhouwd door Gilles de Backere en Tydeman Maes. Enkel een deel van de grafplaat is nog bewaard in de crypte van de Sint-Baafskathedraal.

Voorouders 

Partner van de graaf van Vlaanderen
Huis Valois
Valois, M